insurekcja warszawska – powstanie zbrojne przeciwko Rosji w czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku
 Noc Listopadowa – insurekcja zbrojna przeciw Rosji, początek powstania listopadowego w 1830 roku
 powstanie w getcie warszawskim – powstanie zbrojne przeciwko Niemcom w czasie II wojny światowej w 1943 roku
 powstanie warszawskie – powstanie zbrojne przeciwko Niemcom w czasie II wojny światowej w 1944 roku

Tytuły dzieł 
 Powstanie Warszawskie – album studyjny Lao Che
 Powstanie Warszawskie – film fabularny w całości zmontowanym z materiałów dokumentalnych, w reżyserii Jana Komasy
 Powstanie Warszawskie (album DVD)